Fayet puede referirse a: 

 Fayet, comuna francesa situada en Aisne.
 Fayet, comuna francesa situada en Aveyron.